Блез-Антуа́н Пангало́ (; около  — ) — французский кораблестроитель.

Ранние годы жизни 
Будущий корабельный мастер родился около 1650 года на острове Искья в 20 милях от Неаполя в семье потомственных кораблестроителей. Настоящее имя мастера по-итальянски звучало как Бьяджо Пангалло (). Под этим именем Пангало был также известен и в первые годы своего пребывания во Франции.

В молодости Пангало строил корабли для пиратов в Тунисе. Корабли его были не только великолепны внешне, но и быстроходны. Прослышав о чудо-мастере, французский адмирал Анн Илларион де Турвиль в 1680 году нанял его на французскую службу, на которой Пангало числился с 1681 года.

Кораблестроительная деятельность мастера 
Пангало перестал заниматься постройкой кораблей для королевского флота Франции в 1707 году. Официальное свидетельство о смерти знаменитого корабельного мастера, выданное в одной из церквей Бреста, содержит следующие сведения:
18 ноября 1714 года Антуан Блез Пангало, строитель королевского флота, в возрасте около 64 лет, скончавшийся днём раньше, погребён в кладбищенской часовне в присутствии нижеподписавшихся. 
Клер Пангало, Геслен Луиза, Лё Гра.

Корабли, построенные Блезом Пангало 
Всего мастером было построено 15 линейных кораблей 1-3 рангов и пять 38-44 пушечных фрегатов 4-5 рангов, тем самым он был вторым по востребованности (после Франсуа Кулона) французским кораблестроительным мастером эпохи с 1684 по 1715 годы. Также он строил и корабли других типов, список которых приводится ниже.

 Legere (1680/1682), фрегат, 24 пушки
 Furieux (1684), корабль, 60 пушек
 Impudent (1686), брандер
 Content (ex Courtisan) (1686), корабль, 64 пушки
 Maure (1688), корабль, 54 пушки
 Conquerant (1687), корабль, 84 пушки
 Yack (1689), фрегат, 16 пушек
 Foudroyant (1691), корабль 90 пушек
 Monarque (St. Esprit)(1689/1690), корабль 90 пушек
 Merveilleux (1) (1691), корабль, 92 пушки
 Merveilleux (2) (1692), корабль, 98 пушек
 Terrible (2) (1692/1693), корабль, 92 пушки
 Foudroyant 2 (1693), корабль, 104 пушки
 Fougueux (1695), корабль, 50 пушек
 Solide (1695), корабль, 50 пушек
 Bellone (1695), корабль, фрегат, 30 ор.
 Avenant (1696), фрегат, 42 пушки
 Nereide (1696), фрегат, 20 пушек
 Naiade (1696), фрегат, 20 пушек
 Heroine (1696), фрегат, 20 пушек?
 Galatee (1696), фрегат, 20 пушек
 Triton (1697), фрегат, 40 пушек
 Active (1703), длинная барка, 6 пушек
 Isensee (1703), длинная барка, 6 пушек
 Turbulente (1703), длинная барка, 6 пушек
 Jason (1704), корабль, 54 пушки
 Achille (1705), корабль, 64 пушки
 Lis (1706), корабль, 72 пушки
 Trompette (1706), корвет, 6 пушек
 Amazone (1706), фрегат, 40 пушек
 Astree (1707), фрегат, 30 пушек
 Argonaute (1708), фрегат, 42/46 пушек

Семья 
У мастера был сын Жозеф (Осип по русской транскрипции) Пангало, работавший в 1718—1722 годах (до своей смерти) корабельным мастером на верфи Санкт-Петербургского Адмиралтейства. Как было убедительно доказано на основе изучения архивных источников П. А. Кротовым, именно Жозеф, а не как прежде считалось в русской историографии, начиная с И. А. Быховского, его отец, участвовал в постройке и ремонте нескольких российских кораблей, таких как например «Полтава», «Пантелеймон-Виктория» и ряде других. Несмотря на непродолжительное время службы, он оставил ряд учеников, одним из наиболее известных из их числа был Иван Рамбург.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кораблестроители Франции XVII века